Gazprom-RusVelo (Газпром-РусВело; UCI Team Code: GAZ) — бывшая российская профессиональная велокоманда категории UCI ProTeam, титульным спонсором которой являлся ПАО «Газпром». Зарегистрирована в России.

История 
Команда была создана в сотрудничестве с ведущим российским коллективом, Team Katusha, на основе национальной трековой сборной и гонщиков второго эшелона Katusha и её фарм-клуба Itera-Katusha под названием RusVelo. Возглавили её немецкие специалисты, в руководство вошёл чемпион страны в групповой гонке 2002 года Олег Гришкин. Как и элитная российская команда, RusVelo была зарегистрирована в Швейцарии. В ноябре 2011 года команда победила с большим отрывом в гонке преследования на первом этапе Кубка мира в Астане. Зимой шоссейная команда получила вторую по старшинству лицензию — профессиональную континентальную. Кроме мужской с исключительно российскими гонщиками, была создана женская команда, куда вошли и три немки. 21 февраля 2012 года на Мальорке прошла презентация обеих команд проекта.

В январе 2013 года мужская команда получила профессиональную континентальную лицензию (UCI Professional Continental Team).

По итогам сезона 2014 и 2015 годов входила в Топ-10 UCI Europe Tour. 

С 2016 года сменила название на Gazprom-RusVelo с приходом нового титульного спонсора — российской транснациональной корпорации ПАО «Газпром».

В период с 2016 по 2020 год в составе команды Gazprom-RusVelo были только российские велогонщики. С сезона 2020 года команда стала интернациональной, большинство (14 гонщиков) — россияне, пятеро итальянцев и один казахстанец. 

В 2022 году была лишена лицензии UCI после введения санкций.

Выступление на гранд-турах 

В 2016 году команда «Газпром — Русвело» получила приглашение от RCS Sport для участия в гранд-туре Джиро д’Италия. «Джиро» 2016 года стал первым гранд-туром в активе команды и результаты не заставили себя ждать. Александр Фолифоров одержал победу на 15-м этапе итальянской гонки, открыв счёт победам команды на самом высоком соревновательном уровне.

В январе 2017 года российская велосипедная команда Gazprom-RusVelo вновь получила приглашение на итальянский гранд-тур Джиро д’Италия, которая проходила в юбилейный сотый раз. Гонщик команды Павел Брутт завоевал награду самого активного гонщика, проехав наибольшее количество километров в отрыве.

Спонсоры и партнеры команды 
Генеральным спонсором команды «Газпром — Русвело» является ПАО «Газпром». Также команда работает с пулом технических спонсоров-партнеров.

Менеджмент команды

Список побед 

2012
 Этап кубка мира в Пекине. Гонка преследования.
 Этап кубка мира в Астане. Командная гонка преследования.
 Вуэльта Мурсии (категория 2.1): этап 2 — Александр Серов
 Гран-при Сочи (категория 2.2): этап 5 — Леонид Краснов
 Гран-при Сочи (категория 2.2): этап 5 — Леонид Краснов
 Гран-при Адыгеи (2.2): этап 1 — Сергей Фирсанов
 Гран-при Адыгеи (2.2): этап 3 — Александр Миронов
 Гран-при Адыгеи (2.2): этап 5 — Виктор Манаков
 Вуэльта Мадрида (2.2) — Сергей Фирсанов
 Вуэльта Мадрида (2.2): этап 2 — Сергей Фирсанов
 Тур озера Цинхай (2.НС): этап 8 — Артур Ершов
 Тур Китая (2.1): этап 3 — Леонид Краснов
 Тур Хайнаня (2.НС): этап 1 — Леонид Краснов
2013
 Гран-при Адыгеи: этап 1 — Ильнур Закарин
 Мемориал Олега Дьяченко — Александр Рыбаков
 Гран-при Москвы — Иван Ковалёв
 Пять колец Москвы: этап 3 — Сергей Климов
 Тур Эстонии: этап 1а — Леонид Краснов
  Чемпионат России по шоссейному велоспорту: гонка с раздельным стартом — Ильнур Закарин
 Вольта Португалии: этап 1 — Александр Серов
 Вуэльта Коста-Рики: этап 1 — Евгений Ковалёв
 Вуэльта Коста-Рики: этап 5 — Александр Серов
2014
 Гран-при мэра Сочи — Ильнур Закарин
 Гран-при мэра Сочи: этап 1 — Сергей Лагутин
 Гран-при мэра Сочи: этап 2 — Роман Майкин
 Гран-при Адыгеи (категория 2.2): этап 1 — Ильнур Закарин
 Гран-при Адыгеи: этап 1 (ITT) — Ильнур Закарин
 Гран-при Адыгеи: этапы 2 и 5 — Игорь Боев
 Кубок мэра — Сергей Лагутин
 Мемориал Олега Дьяченко — Андрей Соломенников
 Пять колец Москвы — Андрей Соломенников
 Пять колец Москвы: этапы 2 и 4 — Игорь Боев
 Пять колец Москвы: этап 3 — Сергей Лагутин
 Тур Азербайджана — Ильнур Закарин
 Гран-при Удмуртская Правда — Артур Ершов
 Гран-при Удмуртская Правда: этап 1 (ITT) — Тимофей Крицкий
 Гран-при Удмуртская Правда: этап 4 — Артур Ершов
 Тур озера Цинхай: этап 7 — Тимофей Крицкий
 1st Stage 2 Baltic Chain Tour — Иван Балыкин
 Тур Кавказа — Сергей Фирсанов
 Тур Кавказа: этап 2 — Игорь Боев
 Тур Кавказа: этап 4 — Сергей Фирсанов
 Вуэльта Коста-Рики: этап 7 — Тимофей Крицкий
2015
 
 Гран-при мэра Сочи — Сергей Фирсанов
 Гран-при Сочи — Александр Фолифоров
 Гран-при Сочи: этап 4 (ITT)— Александр Фолифоров
 Краснодар — Анапа — Андрей Соломенников
 Тур Кубани: этап 3 — Роман Майкин
 Майкоп — Уляп — Майкоп — Иван Балыкин
 Гран-при Адыгеи — Сергей Фирсанов
 Гран-при Адыгеи: этап 2 — Сергей Фирсанов
 Тур Азербайджана: этап 5 — Сергей Фирсанов
 Тур Сербии — Иван Савицкий
 Тур Сербии: этап 1, 2, 4 — Иван Савицкий
 Тур Словении — Артём Овечкин
   Чемпионат России по шоссейному велоспорту: гонка с раздельным стартом — Артём Овечкин
   Чемпионат России в групповой гонке в молодёжной категории — Артём Ныч
 Тур озера Цинхай: этап 4 — Иван Савицкий
2016
  Settimana Internazionale di Coppi e Bartali: этапы 1б и 2 — Сергей Фирсанов
 Джиро дель Аппеннино — Сергей Фирсанов
 Джиро д’Италия: этап 15 (ITT) — Александр Фолифоров
 Тур Эстонии: этап 2 — Роман Майкин
 Тур Лимузена: этап 2 — Роман Майкин
2017
 Тур Словакии: этап 4 — Иван Савицкий
  Чемпионат России по шоссейному велоспорту: групповая гонка — Александр Порсев
2018
  Чемпионат России по шоссейному велоспорту: групповая гонка — Иван Ровный

Состав

2021 
Состав

Победы

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

Мужчины

Женщины 
 Венера Абсалямова 
 Татьяна Аверина 
 Светлана Бубненкова 
 Наталья Боярская 
 Александра Гончарова 
 Ольга Забелинская 
 Роми Каспер 
 Виктория Кондель 
 Ханка Купфернагель (Германия)
 Елена Личманова 
 Лидия Малахова 
 Ирина Моличева 
 Евгения Романюта 
 Лаура Форже

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт
 Профиль на cyclingarchives.com

Российские велокоманды